Luís Ricardo, ator e apresentador brasileiro.
 Luis Ricardo Silva Umbelino, futebolista brasileiro.
 Luiz Ricardo da Silva, futebolista brasileiro.
 Luis Ricardo Llontop Godeau, futebolista peruano.
Ou ainda:
 Ricardo Luís Pozzi Rodrigues, ex-futebolista brasileiro.

Desambiguações de antropônimos